Чачава — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чачава, Важа Николаевич (1933—2011) — грузинский и российский пианист, музыкальный педагог, концертмейстер.
 Чачава, Константин Владимирович (1919—1979) — советский акушер-гинеколог, академик АМН СССР (1974).
 Чачава, Малхаз (род. 1953) — грузинский дипломат.